Arna Ýr Jónsdóttir – modella ed ex astista islandese
 Þórunn Helga Jónsdóttir – calciatrice islandese
 Jóhanna Vala Jónsdóttir – modella islandese
 Jóhanna Guðrún Jónsdóttir, nota come Yohanna – cantante islandese
 Katrín Jónsdóttir – ex calciatrice islandese
 Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir – calciatrice islandese
 Sveindís Jane Jónsdóttir – calciatrice islandese